Херусалем има више значења:

 Херусалем (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Херусалем (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику